Никола Василев може да се отнася за:

 Никола Василев (р. 1881) – революционер от ВМРО
 Никола Иванов Василев (1894 – 1945) – български индустриалец
 Никола Божилов Василев (р. 1949) – политик